Veertig martelaren van Sebaste - in 320
 Veertig martelaren van Brazilië - in 1570
 Veertig martelaren van Engeland en Wales - tussen 1535 en 1679